Pyronia celticus är en fjärilsart som beskrevs av Le Moult 1938. Pyronia celticus ingår i släktet Pyronia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade.

Källor 

Praktfjärilar
celticus